

Географічні назви

Річки:
 Журавка — притока р. Мала Тернівка, Дніпропетровська область
 Журавка (притока Казенного Торця) — ліва притока р. Казенний Торець, Донецька область
 Журавка — права притока р. Тилігул, Одеська область
 Журавка — притока р. Удай, Чернігівська область

Села:

 Журавка — Донецька область, Покровський район
 Журавка — Сумська область, Середино-Будський район
 Журавка — Сумська область, Сумський район
 Журавка — Харківська область, Шевченківський район
 Журавка — Черкаська область, Городищенський район
 Журавка — Черкаська область, Шполянський район
 Журавка — Чернігівська область, Варвинський район

:
 Журавка — село, Воронезька область, Богучарський район (українська етнічна територія)

 Журавка — колишнє село Новомиргородського району Кіровоградської області, виключене з облікових даних у зв'язку з переселенням жителів до інших населених пунктів

Інше 

 Журавка — археологічна пам'ятка, поселення і могильника черняхівської культури 3—4 століття в Городищенському районі Черкаської області

музика
 Журавка (вокальний ансамбль) — жіночий ансамбль в Херсоні
 Журавка — фольклорний ансамбль с. Чемужівка на Ізюмщині (Харківська обл.)

Прізвище 

Журавка (прізвище) — дивитись також Жоравка (значення).

Див. також 
 Журавель
 Журавок

Примітки